Guilty, es un término en inglés cuya traducción será "culpable", que ha sido utilizado como título en varias canciones y álbumes, a saber:

 Guilty, un álbum de la cantante estadounidense Barbra Streisand
 Guilty, uno de los sencillos promocionales del mismo álbum
 Guilty, una canción de Mike Oldfield
 Guilty, una canción de The Rasmus
 Guilty, un álbum de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki
Guilty, es un EP de 2002 de la banda noruega Octavia Sperati.